Le patronyme Dussart ou Dusart indique une origine, soit du Sart ou de/du Sars.

 Christophe Dussart (1976-), footballeur français ;
 Éric Dussart, animateur de télévision et de radio ;
 Gustave Dussart (1875-1952), sculpteur français ;
 Noëlla Dussart Finzi, actrice française ;
 Philippe Dussart, producteur français ;
 Robert Dussart (1921-2011), syndicaliste, homme politique belge et militant wallon.

Voir aussi 
 Sart
 Sars

Patronyme français